Анатолий Кулаков:
 Кулаков, Анатолий Алексеевич (род. 1948) — российский хирург, член-корреспондент РАМН, академик РАН.
 Кулаков, Анатолий Андреевич (род. 1950) — украинский политик, депутат Верховной Рады Украины 2 созыва.
 Кулаков, Анатолий Васильевич (род. 1938) — советский и российский учёный, член-корреспондент РАН.